Ампуаньє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний схід від Нанта, 30 км на південь від Лаваля.

Історія 

1 січня 2018 року Ампуаньє і Леньє було об'єднано в новий муніципалітет Пре-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 547,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ампуаньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ампуаньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн